Alfons Rodríguez (1533–1617) – hiszpański jezuita z Majorki, mistyk, święty katolicki
 Alfons Rodríguez (1599–1628) – hiszpański jezuita, misjonarz, męczennik w Paragwaju, święty katolicki